Сергей Гессен:
 Гессен, Сергей Иосифович (1887—1950) — русский философ, сын И. В. Гессена.
 Гессен, Сергей Михайлович (1898—1937) — советский хозяйственный деятель, племянник Ю. И. Гессена, племянник И. В. Гессена.
 Гессен, Сергей Яковлевич (1903—1937) — пушкинист, автор многих книг, сын Я. М. Гессена.